Cruceta puede referirse a:
 Cruceta, controlador digital direccional plano de cuatro direcciones.
 Cruceta, parte de una espada.
 Cruceta, apellido de origen vasco.
 Cruceta, dispositivo mecánico usado en máquinas alternativas, especialmente las de gran tamaño.
 Cruceta, un tipo de cruz heráldica.
 Llave de cruceta, herramienta que se usa para apretar o aflojar los tornillos que sujetan las llantas de los automóviles.
 La Cruceta, asentamiento en Carrillo Puerto, Veracruz, México.
 Cruceta del Vigía, cruz ubicada en Ponce, Puerto Rico.
 Cruceta, nombre común de la planta Cruciata laevipes.
 Cruceta, nombre común de la planta Randia capitata.
 Cruceta, nombre común de la planta y verdura Acanthocereus tetragonus.
 "Cruceta", juego que se juega en Venezuela con las piezas de dominó.